Гилман, Гилмен () — английская фамилия. Известные носители:

 Гилман, Альфред (1941—2015) — американский учёный-фармаколог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.
 Гилман, Билли (род. 1988) — американский автор-исполнитель.
 Гилман, Гарольд (1876—1919) — английский художник-постимпрессионист.
 Гилман, Мартин Грант (род. 1948) — американский экономист.
 Гилман, Сара (род. 1996) — американская актриса.
 Гилман, Шарлотта Перкинс (1860—1935) — американская феминистка, социолог, писательница, научный литератор, преподаватель.
 Гилман — город в округе Бентон, штат Миннесота, США.

См. также